Madre de Dios kan syfta på:

Geograf

 Madre de Dios (flod) – en flod i Peru och Bolivia

Bolivia 

 Río Madre de Dios (vattendrag i Bolivia), 
 Provincia Madre de Dios, provins, Pando,

Peru 

 Madre de Dios (region), 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar